Бродвеј има више значења:
 Бродвеј
 Бродвеј (Њу Џерзи)
 Бродвеј (Вирџинија)
 Бродвеј (Северна Каролина)